Tregua (più formalmente, cessate il fuoco) – sospensione temporanea di un conflitto armato
 Tregua – album di Renato Zero del 1980
 Tregua – album di Cristina Donà del 1997
 Carlo Alberto Tregua – giornalista italiano

Pagine correlate
La tregua

Altri progetti